Жако — вид птахів родини папугових (Psittacidae).
 Жако — аул у Хабезькому районі Карачаєво-Черкеської Республіки, Росія.
 Жако Павло Петрович (1798—1860) — російський архітектор французького походження.

Ім'я 

  ( 1996) — бразильський футболіст, нападник.
 Жако ван Дормель ( 1957) — бельгійський кінорежисер, сценарист, продюсер і актор.
 Жако (Джако) Пасторіус (1951—1987) — американський ф'южн- і джаз-роковий бас-гітарист, композитор.

Омографи 
 Жаку () — острів у складі групи Малих Зондських островів.
  () — район у кантоні Гарабіто провінції Пунтаренас, Коста-Рика.
  () — невключена територія в окрузі Мононгалія, штат Західна Вірджинія, США.

Див. також 
 Джако
 Жаку